Le sigle CCPM peut désigner :
Communauté de communes du pays de Maîche
Communauté de communes du Pays-Mareuillais
Communauté de communes du Pays de Massiac
Communauté de communes du Pays de Mirecourt
Communauté de communes du Pays de Mirepoix
Communauté de communes du Pays de Mormal
Communauté de communes du Pays-Moutierrois
Communauté de communes Porte de Maurienne
Communauté de communes du Pays de Marsanne
Communauté de communes du Pays de Montsûrs
 Critical chain project management ou Méthode de la chaîne critique.
 Contrôle de la condition physique du militaire